Szalay Imre (1787–1848) veszprémi kanonok, egyházi író, az MTA tagja
 Szalay Imre (1846–1902) politikus, borász
 Szalay Imre (1846–1917) muzeológus, iparművészeti szakíró
 Szalay Imre (1905–1942) többszörös magyar bajnok birkózó, olimpikon
 Szalay Imre (1944) színész